Сент-Луис Кардиналс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Сан-Диего Падрес и выиграла серию 3-0. В финальной серии Национальной лиги В финальной серии Национальной лиги команда уступила Атланта Брэйвз 3-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 140

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 141

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 97

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 114

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 15
 Поражений: 15
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 113

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 17
 Поражений: 9
 Процент побед: 65.38
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 101

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Сент-Луис Кардиналс — Сан-Диего Падрес 3-0
 Финальные серии Национальной лиги: Атланта Брэйвз — Сент-Луис Кардиналс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сент-Луис Кардиналс
МЛБ в сезоне 1996